Morafeno (Betsiboka), een plaats en gemeente in het district Maevatanana in de Malagassische regio Betsiboka
Morafeno (Haute Matsiatra), een plaats en gemeente in het district Ambohimahasoa in de Malagassische regio Haute Matsiatra
Morafeno (Itasy), een plaats en gemeente in het district Arivonimamo  in de Malagassische regio Itasy
Morafeno (Sava), een plaats en gemeente in het district Sambava in de Malagassische regio Sava
Morafeno (Sofia), een plaats en gemeente in het district Befandriana-Avaratra in de Malagassische regio Sofia
Morafeno (Vatovavy-Fitovinany), een plaats en gemeente in het district Mananjary in de Malagassische regio Vatovavy-Fitovinany.